Triftgletsjer (Gadmen), in het Gadmertal, kanton Bern, Zwitserland
 Triftgletsjer (Saas-Grund), in het Saastal, kanton Wallis, Zwitserland
 Triftgletsjer (Zermatt), in het Mattertal, kanton Wallis, Zwitserland